SXL steht für:
 Sligo Airport (IATA-Code), Flughafen von Sligo, Grafschaft County Sligo, Irland

sxl steht für:
 Selonische Sprache (ISO-639-3-Code), baltische Sprache der Selonen im heutigen Südostlettland und Ostlitauen 

Abkürzung